Ана́фора

 Анафора — один из приёмов в поэзии.
 Анафора — часть евхаристического канона в литургии православной, католической и некоторых других христианских церквей.
 Анафора — в лингвистике явление, когда некоторое выражение обозначает ту же сущность, что и некоторое другое выражение, ранее встретившееся в тексте.

Иногда также анафорой называют тавтограмму.